Thury (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Thury (Yonne), municipi al departament del Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Thury-sous-Clermont, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Thury-Harcourt, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Thury-en-Valois, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)
 Cantó de Thury-Harcourt, cantó al districte de Caen (departament de Calvados, França)